Большое Гридино — деревня расположенная в северо-восточном углу Егорьевского района в 32 км от него. Население —  чел. ().

В деревне расположен Дом культуры, библиотека, мед. пункт, два магазина, почта, узел связи, пилорама, церковь Николая Чудотворца.. Также в 100 метрах от деревни находится кладбище. Когда-то на его месте существовала деревня Пырково.

История 
Деревня впервые упоминается во Владимирских писцовых книгах 1646 г при описании Шатурской волости. В переписной Владимирской книге 1678 г сказано: д. Гридино числится за Семеном Михайловым сыном Каменским. 8 ней «двор Ивана Лаврентьева. У него двоюродный брат Мартын Микитиц У Мартына сын Семен 5 лет. Да за Родионом Семеновым в той же деревни за Александром Ивановым сыном Каменским двор Потапа Андреева. Да за князем Василием Ивиным сыном Голыгина в той же деревне двор Ивана Иванова а у него сын Иван 8 лет. Да двор Тимофей Фомин, у него сын Иван 10 лет» Всего, как видим, стояло 6 крестьянских дворов.

В 1994—2004 годах Большое Гридино — центр Большегридинского сельского округа.

Население

Факты 
Во времена Монгольского Нашествия деревня была сожжена.

Внутренне деление 
Территория Большого Гридино разделена на 4 улицы. Также от жителей можно слышать понятие «новая деревня», обозначающее часть деревни, построенной относительно недавно.

Фотографии

Маршруты к деревне 
В Большое Гридино можно добраться на автобусе № 36 Егорьевск — Пожинская

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт администрации Егорьевского района
 Большое Гридино отметило 365-летие